Krakeelpolder (Delft), een voormalige polder en wijk in Delft
Krakeelpolder (Sluis), een polder in Sluis